Cloyd kan syfta på:

Personer

Efternamn 

 David Cloyd - (född 1976), amerikansk musiker
 Tyler Cloyd - (född 1987), amerikansk basebollspelare

Förnamn 

 Cloyd Boyer - (född 1927), amerikansk basebollspelare
 Cloyd Robinson - (född 1950), filippinsk skådespelare

Se även 
 Clwyd